Поляшов — фамилия.
 Поляшов, Владислав Сергеевич (род. 1995) — российский гимнаст.
 Поляшов, Игорь Михайлович (1936—2014) — советский легкоатлет.